Die World Championship of Online Poker 2017 war die 16. Austragung der Onlinepoker-Weltmeisterschaft und fand vom 3. bis 25. September 2017 auf der Plattform PokerStars statt.

Turnierplan

Weblinks 
 Offizielle Website der WCOOP (englisch)

2017
Pokerturnierserie 2017